Сосновський район — у Нижньогородській області, Росія
 Сосновський район — у Тамбовській області, Росія
 Сосновський район — у Челябінській області, Росія
 Сосновський район — колишній район у Ленінградській області, що існував у 1948—1960 роках.
 Сосновський район — колишній район Рівненської області, утворений Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 січня 1940 року з Людвіпольської волості Костопільського воєводства Польщі як с. Людвіпольського району Рівненської області. 20 березня 1946 року перейменований на Сосновський район, ліквідований 30 грудня 1962 року.
 Сосновський район — колишній район Омського округу Сибірського краю, що існував у 1925—1929 роках.
Сосновський район — з 1933 по 1938 рр. назва Похвистневського району Самарської області.